Delia se poate referi la:

Delia Matache sau simplu Delia, o cântăreață română

Toponime
Canada
 Delia, Alberta, sat din Starland County

Italia
 Delia, Sicilia, comună din Provincia Caltanissetta

Statele Unite
 Delia, Kansas, oraș din Jackson County

Republica Moldova
Râul Delia, un afluent de stânga al râului Prut

Altele
 395 Delia, un asteroid
Delia (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte purtată peste żupan de către șleahtici (aristocrații) din Uniunea statală polono-lituaniană
 Delia (crater), un crater minor de pe lună
 Delia (festival), un vechi festival grecesc
 Delia (gen), un gen de muște
 Delia's, producător de îmbrăcăminte
 Delia (cântec), un cântec tradițional folk/blues american

Vezi și
 Delias, gen de fluturi